Trousselier es un apellido francés que puede hacer referencia a:

 André Trousselier (1887–1968), ciclista francés.
 Louis Trousselier (1881–1939), ciclista francés.